Chanchamayo bezeichnet:

 Provinz Chanchamayo, eine von neun Provinzen in der Region Junín in Zentral-Peru
 Distrikt Chanchamayo, einer von sechs Distrikten in der Provinz Chanchamayo
 Chanchamayo (Peru), die Hauptstadt des Distrikts Chanchamayo
 Río Chanchamayo, ein Fluss in der Provinz Chanchamayo
 Chanchamayo (Kaffee), ein Arabica-Kaffee, der bei Monteseco in Nordperu angebaut wird